Howard Jones (ur. 1970) – amerykański wokalista
 Howard Jones (ur. 1955) – brytyjski wokalista i kompozytor